Чемпионская серия Национальной лиги (ЧСНЛ) () - раунд плей-офф МЛБ, по результатам которого определяется победитель Национальной лиги. ЧСНЛ состоит из серии игр до 4 побед (максимум 7 игр), участниками которой являются победители Серий дивизионов Национальной лиги.
Победитель серии встречается с победителем Чемпионской серии Американской лиги в Мировой Серии, которая длится до 4 побед.
Атланта Брэйвз - действующий (2021) чемпион лиги (6-я победа в ЧСНЛ). Переиграв Лос-Анджелес Доджерс, команда впервые с сезона 1999 получила право сыграть в Мировой серии.

История и формат

Первоначально чемпион лиги определялся по итогам регулярного чемпионата. Четырежды (в сезонах 1946, 1951, 1959, 1962) были проведены дополнительные серии игр (до 2-х побед), т.к. две лучшие команды имели одинаковый результат по итогам сезона.

В сезоне 1969 обе лиги (Американская и Национальная) были разделены  на два дивизиона ("Восток" и "Запад"). Победитель лиги стал определяться в серии игр между победителями дивизионов.
С сезона 1995 в чемпионской серии участвуют победители Серий дивизионов.

Все действующие команды Национальной лиги принимали участие в ЧСНЛ как минимум один раз. Наиболее успешными командами являются Лос-Анджелес Доджерс и Сент-Луис Кардиналс (участвовали 15 и 14 раз, выиграли 8 и 7 серий соответственно).

Милуоки Брюэрс (команда выступала в Американской лиге в сезонах 1969 - 1997) и Хьюстон Астрос (команда выступала в Национальной лиге в сезонах 1962 - 2012) - две команды, которые принимали участие в чемпионских сериях обеих лиг. При этом, "Астрос" - единственная команда в истории Главной Лиги Бейсбола, которая одерживала победы и в ЧСНЛ (2005), и в ЧСАЛ (2017).

Порядок проведения серии несколько раз претерпевал изменения. Существующий в настоящее время формат действует с сезона 1998:
 команда, имеющая лучший результат по итогам регулярного сезона, получает преимущество дополнительной домашней игры. При этом, если команда попала в плей-офф через уайлд-кард, это преимущество получает соперник.
 игры проводятся в формате "2-3-2" (2 домашние/гостевые игры, 3 гостевые/домашние игры, 2 домашние/гостевые игры).

Результаты

Результаты по сезонам
 WC - команда, прошедшая через уайлд-кард

Сводная статистика

Повторяющиеся пары соперников

 Начиная с сезона 2013 Хьюстон Астрос выступает в Американской лиге.

См. также 

Чемпионская серия Американской лиги
Плей-офф МЛБ

Ссылки 

Baseball-Reference.com
MLB.com

Плей-офф МЛБ